

Бердянка — село, Азовський німецький національний район, Омська область
 Бердянка — селище, Оренбурзький міський округ,Оренбурзька область

Бердянка — річка в Полтавській області, ліва притока Дніпра.
 Бердянка — село, Луганська область, Слов'яносербський район
 Бердянка — село, Харківська область, Зачепилівський район